Foliaki ist ein tongaischer Familienname, Namensträger sind folgende Personen:
 Papiloa Foliaki (* 1935), tongaische Abgeordnete, LGBT-Aktivistin und Geschäftsfrau
 Soane Lilo Foliaki (1933–2013), Bischof von Tonga